Lunsford steht für:

 Lunsford (Arkansas), eine Ortschaft im Craighead County im US-Bundesstaat Arkansas

Lunsford ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen Lunsford (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler